— повесть японского писателя Ясунари Кавабаты, впервые опубликованная в 1926 году.

Экранизации повести
В кино:
 Танцовщица из Идзу: Там, где распускаются цветы любви — немой фильм 1933 года, снятый режиссёром Хэйноскэ Госё, в заглавной роли Кинуё Танака.
 Танцовщица из Идзу — фильм 1954 года, режиссёр Ёситаро Номура, в заглавной роли Хибари Мисора.
 Танцовщица из Идзу — фильм 1960 года, режиссёр Ёсиро Кавадзу, в заглавной роли Харуко Ванибути.
  — фильм 1963 года, режиссёр Кацуми Нисикава, в заглавной роли Саюри Ёсинага.
  — фильм 1967 года, режиссёр Хидэо Онти, в заглавной роли Ёко Найто.
 Танцовщица из Идзу — фильм 1974 года, режиссёр Кацуми Нисикава, в заглавной роли Момоэ Ямагути.

На телевидении:
 Танцовщица из Идзу — двухсерийный телефильм 1993 года компании TV Tokyo, в заглавной роли Мисато Хаясэ.

Прочее
Название  носит принадлежащий East Japan Railway Company сервис поездов-экспрессов различного типа, связывающий центр Японии с полуостровом Идзу, и сами входящие в него поезда.